Sphex jucundus  — вид роющих ос (Sphecidae). Австралия.

Распространение 
Австралия (Западная Австралия, Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Виктория).

Описание 

Роющие осы крупного размера: длина тела около 2 см. Основная окраска тела чёрная. От сходных видов отличается комбинацией следующих признаков: наличием удлинённого петиоля, который длиннее чем 2-й членик жгутика усика, чёрными ногами и отстоящим серебристым опушением проподеума, нескрывающего особенности скульптуры. Скутеллюм плоский, жилки крыла коричневые. Предположительно, как и другие члены рода Sphex своих личинок выкармливают парализованными насекомыми (ловят прямокрылых насекомых) и гнездятся в земле. Вид был впервые описан в 2015 году немецкими энтомологами Т. Дорфелем (Thorleif H. Dörfel) и М. Олем (Michael Ohl, Museum für Naturkunde, Берлин, Германия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Sphex Linnaeus, 1758 на biolib.cz
 Каталог всех видов мировой фауны

Сфексы
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии